Merelina är ett släkte av snäckor. Merelina ingår i familjen Rissoidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Merelina